Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dick Norman e Kristof Vliegen che hanno battuto in finale Rainer Eitzinger e Armin Sandbichler 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 James Auckland /  Jean-Claude Scherrer (primo turno)
 Dick Norman /  Kristof Vliegen (Campioni)

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Jose-Antonio Sanchez-De Luna (primo turno)
 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2008